José Ramón Larraz – regista, fumettista e fotografo spagnolo
 Julio Larraz – artista cubano
 Roberto Larraz – schermidore argentino